Марно (Храстник) () — поселення в общині Храстник, Засавський регіон, Словенія.
 Марно  () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура.
 Марно (музичний гурт) — Український музичний гурт, заснований у початку 2023 року .